Virtua Fighter – videogioco del 1993 sviluppato da Sega-AM2 e pubblicato da SEGA
 Virtua Fighter – serie televisiva anime di 35 puntate basata sugli omonimi videogiochi
 Virtua Fighter – serie di videogiochi tridimensionali del genere picchiaduro a incontri, sviluppata da Sega AM R&D No.2 e da Yu Suzuki